Citaten van voorzitter Mao Zedong, publicatie van de Volksrepubliek China (1964).
Nederland's Adelsboek, in 1903 gestarte boekenreeks met de genealogieën van alle Nederlandse adellijke families.
Rode Boekje voor scholieren, in 1969 geschreven boekje door maatschappijkritische Nederlandse leraren.